Der Grand Prix 2000 war ein Snooker-Turnier der Saison 2000/01, das vom 13. bis 22. Oktober 2000 im Telford International Centre ausgetragen wurde. Die westenglische Stadt Telford war nur dieses eine Mal Veranstaltungsort des Turniers, das nach 1993 mehrmals den Standort gewechselt hat.

Titelverteidiger war der Schotte John Higgins. Er erreichte diesmal nur das Viertelfinale. Im Vorjahr hatte er im Endspiel Mark Williams besiegt. Der Waliser erreichte auch dieses Jahr wieder das Finale und holte sich diesmal mit einem 9:5-Sieg über Ronnie O’Sullivan seinen zweiten Grand-Prix-Titel nach 1996.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Circa 30.000 £ gab es in diesem Jahr mehr als 1999 an Preisgeld. Das zusätzliche Geld kam den Verlierern der letzten beiden Qualifikationsrunden zugute, die 150 £ bzw. 300 £ mehr bekamen. Durch die Erweiterung des Starterfelds im Hauptturnier auf 64 Spieler verteilten sich die Prämien neu. Auch bei den Punkten für die Weltrangliste gab es Anpassungen. Für alle Platzierungen gab es bis zu 300 Punkte mehr.

Finalrunde 
Im Jahr zuvor hatten noch 64 Spieler das Hauptturnier in Preston bestritten. In diesem Jahr traten in Telford nur noch 48 Spieler an. In Runde 1 traten 32 Spieler an, die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt.

Runde 1 
16 Spieler waren erfolgreich durch die Qualifikation gekommen. Sie traten in Runde 1 gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

Top 32 bis Finale 

kl. = kampflos

Finale 
Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres traten Ronnie O’Sullivan und Mark Williams in einem Finale gegeneinander an. Zuvor hatte O’Sullivan zweimal gewonnen, dazwischen hatte Williams aber die Weltmeisterschaft gewonnen und Platz 1 der Weltrangliste übernommen. Die ersten vier Frames des Finals teilten sich die beiden, dann übernahm Williams mit einem Century-Break die Führung und baute sie Frame um Frame zur 6:2-Führung zum Ende der Nachmittagssitzung aus. Mit dem Vorsprung ging er bestärkt in den Abend und legte gleich noch den sechsten Frame in Folge zum 7:2 nach. O’Sullivan gab sich nicht kampflos geschlagen und verkürzte noch einmal auf 5:7, aber als der Waliser sich dann seinen achten Frame holte, war das die Vorentscheidung und mit Frame 14 machte Williams den 9:5-Sieg perfekt. Es war der zehnte Ranglistensieg in seiner Karriere.

Qualifikation 
Zwischen dem 26. August und dem 12. September 2000 wurde die Qualifikation ausgetragen. 156 Spieler hatten sich bei dem Turnier angemeldet und in vier Runden wurden aus den 124 Spielern ab Platz 33 der Weltrangliste die 16 Spieler ermittelt, die dann im Oktober im Hauptturnier in Telford antraten.

Century-Breaks 
11 Spieler erzielten im Hauptturnier 23 Breaks von mindestens 100 Punkten. Obwohl er nur zwei Runden spielte, erzielte John Higgins ebenso vier Centurys wie der Turniersieger Mark Williams. Ali Carter sicherte sich mit einem Break von 134 Punkten 1.000 £ für das höchste Break in der Qualifikation.

Hauptturnier

Quellen 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Telford